Crimes do Coração (peça teatral) — peça de 1978 escrita por Henley
 Crimes do Coração — filme de 1986 de que Henley foi cenarista

Desambiguações de cinema